Виндт:

 Виндт, Герберт (Herbert Windt, 1894—1965) — немецкий композитор.
 Виндт, Лидия Юлиевна (1901—1990) — российский литературовед.
Виндт, Петер (род. 1973) — нидерландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2000 года.
 Виндт, Хенни (1903—1982) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.